Otto navi da guerra della Royal Navy hanno avuto il nome di HMS Royal Oak, dalla quercia sulla quale si nascose Carlo II dopo la sconfitta nella Battaglia di Worcester durante la Guerra civile inglese. 

 La prima Royal Oak fu un vascello di seconda classe da 76 cannoni varato nel 1664 e bruciato dagli olandesi nel 1667 durante il Raid del Medway.
 La seconda Royal Oak fu un vascello di terza classe da 70 cannoni varato nel 1674, ricostruito nel 1690, nel 1713 e nel 1741. Quest'ultima modifica la trasformò in un vascello di quarta classe da 64 cannoni. Venne utilizzata come nave prigione tra il 1756 ed il 1763 e demolita nel 1764.
 La terza Royal Oak fu un vascello di terza classe da 74 cannoni varato nel 1769 e usato come nave prigione dal 1796. Nel 1805 venne rinominato HMS Assistance e venne demolito nel 1815.
 La quarta Royal Oak sarebbe dovuta essere un vascello di terza classe da 74 cannoni ma venne rinominata HMS Renown prima del varo nel 1798.
 La quinta Royal Oak fu un vascello di terza classe da 74 cannoni varato nel 1809, adibito al servizio in porto dal 1825 e demolito nel 1850.
 La sesta Royal Oak fu una fregata corazzata varata nel 1862 e venduta nel 1885.
 La settima Royal Oak fu una nave da battaglia Classe Royal Sovereign varata nel 1892 e demolita nel 1914.
 L'ottava Royal Oak fu una nave da battaglia Classe Revenge varata nel 1914 ed affondata nel 1939 da un U-Boot della tedesca Kriegsmarine mentre si trovava ancorata a Scapa Flow.

Royal Oak